San Marone – martirizzato nel 100 insieme ai santi Eutiche e Vittorino. È patrono di Civitanova Marche.
 San Marone – monaco siriano vissuto tra il IV e il V secolo, da cui prende il nome di "maronita" la chiesa cristiana cattolica libanese.